Evangelista ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Evangelista (* 1954), uruguayischer Schwergewichtsboxer
 Christine Evangelista (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 José Evangelista (1943–2023), kanadischer Komponist
 Karl Evangelista (* 1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Linda Evangelista (* 1965), kanadisches Model
 Lucas Evangelista (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Nick Evangelista (* 1949), US-amerikanischer Fechtmeister, Buchautor und Herausgeber
 Reynaldo Gonda Evangelista (* 1960), philippinischer Geistlicher, Bischof von Imus